Dickinson County kan syfta på flera olika amerikanska countyn

 Dickinson County, Iowa
 Dickinson County, Kansas
 Dickinson County, Michigan